Хвощевате — назва кількох населених пунктів:
 Хвощевате — хутір в Калачеєвському районі Воронезької області.
 Хвощевате — село в Новодугінському районі Смоленської області.
 Хвощевате (Знам'янка) — колишнє село в Кіровоградській області.